Osoby o tym nazwisku:
 Jan Bartram – piłkarz duński 
 Laurie Bartram – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa, primaballerina
 Per Bartram – duński piłkarz
 William Bartram – amerykański przyrodnik